Бен-Герир () — город в Марокко, расположен в области Марракеш-Тенсифт-Эль-Хауз.

История 
31 марта 1952 года в Бен-Герире была построена база ВВС США.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 449 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Марокко